Stamford Bridge (Engeland), een plaats in Yorkshire
 Stamford Bridge (stadion), een Londens voetbalstadion
 Stamford Bridge (band), een Engelse popgroep

Zie ook 
 Slag bij Stamford Bridge